Trévise désigne de nombreuses choses, devant toutes leur nom à la ville italienne.

Toponyme 

 Trévise, ville d’Italie.
 Province de Trévise, en Italie.
 Rue de Trévise, à Lille.
 Rue de Trévise, à Paris () (France), portant le nom du maréchal Mortier (1768-1835), duc de Trévise.
 Théâtre Trévise sis 14, rue de Trévise
 Cité de Trévise, à Paris () (France), voie située à proximité de la rue de Trévise.
 Le Plessis-Trévise (aujourd’hui : Val-de-Marne, Île-de-France), commune française créée en 1899 et englobant le domaine possédé par le maréchal Mortier premier duc de Trévise, domaine ayant fait jusque-là partie du territoire de la commune de La Queue-en-Brie (le maréchal en fut le maire).

Patronymes 

 Duc de Trévise.
 Napoléon Mortier de Trévise.
 Hippolyte Mortier de Trévise.

Botanique 
 Trévise, nom parfois donné au radicchio, variété de chicorée à feuilles rouges.

Édition 
 Éditions de Trévise, une ancienne maison d'édition française.

Sport 
 Les clubs sportifs de la ville de Trévise :
 Sisley Trévise, volley-ball.
 Benetton Trévise, basket-ball.
 Benetton Rugby Trévise, rugby.

Homonymie de toponyme